Galileo Galilei – scienziato italiano
Galileo Galilei – sommergibile della Regia marina
Galileo Galilei – avviso ad elica della Regia marina
Galileo Galilei – gruppo musicale giapponese
Galileo Galilei – aeroporto di Pisa
Galileo Galilei – film del 1909
Galileo Galilei – turbonave passeggeri inizialmente appartenuta al Lloyd Triestino dal 1963 al 1979, ceduta ad altre compagnie, naufragò nel 1999 nello Stretto di Malacca.

Pagine correlate 
Galileo (disambigua)
Galilei (disambigua)